Andrés Jiménez Fernández (1951) olimpiai ezüstérmes spanyol kosárlabdázó
 Andrés Jiménez Caicedo (1986) kolumbiai BMX-versenyző, olimpikon